Święcice (Mazovië), plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië
 Święcice (Klein-Polen), plaats in het Poolse woiwodschap Klein-Polen

 Stare Święcice, dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië
 Nowe Święcice, dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië